Hickie est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Darryl Hickie (né en 1964), homme politique provincial canadien
Denis Hickie (né en 1976), joueur de rugby à XV irlandais
Gavin Hickie (né en 1980), joueur de rugby à XV irlandais
 (né en 1948), cinématographe écossais
 (1915-1973), joueur de football écossais
 (né en 2000), joueur australien de football australien
 (1865-1950), officier de l'Armée britannique

Homonymie de patronyme